Строевский сельсовет

Архангельская область 

 Строевский сельсовет Устьянского района

Курганская область 

 Строевский сельсовет Варгашинского района (упразднён в 2018 году)